Barcelona Open Banc Sabadell 2013 — 61-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2013 году турнир прошёл с 20 по 28 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Мариуш Фирстенберг и  Марцин Матковский

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 1 в мире на тот момент). Испанец уверенно провёл свой очередной каталонский приз и, не отдав соперникам за пять матчей и сета, выиграл свой восьмой титул в рамках барселонского соревнования основного тура ассоциации. Наибольшее сопротивление ему оказал француз Бенуа Пер, в третьем раунде ставший единственным теннисистом, кто перевёл борьбу с Надалем в тай-брейк в рамках одного из сетов. В титульном матче соперником Рафаэля стал соотечественник Николас Альмагро, выигравший свою половину сетки в статусе четвёртого сеянного.

В парном разряде титул завоевала прогрессирующая пара Александр Пейя / Бруно Соарес, на тай-брейках вырвавшая победу в титульном матче у третьей команды посева — Даниэля Нестора и Роберта Линдстедта. Прошлогодние чемпионы — Мариуш Фирстенберг и Марцин Матковский — защищали свой титул, но сложили чемпионские полномочия уже в четвертьфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Рафаэль Надаль обыграл  Николаса Альмагро со счётом 6-4, 6-3.
 Надаль выигрывает 4-й титул в сезоне и 54-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Альмагро уступает свой 2-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Д. Турсунов
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Д. Истомин
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Р. Хасе
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=65
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Р. Беранкис
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= А. Монтаньес
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= И. Сейслинг
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= А. Кузнецов
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Д. Феррер
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=1
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Д. Турсунов
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= Т. Беллуччи 
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=7| RD2-seed05=11
| RD2-team05= М. Клижан| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= А. Монтаньес
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= А. Кузнецов
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7| RD2-score07-3=62
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Ф. Кольшрайбер 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Д. Турсунов
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=16
| RD3-team02= Т. Беллуччи 
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=6| RD3-seed03=11
| RD3-team03= М. Клижан
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=62
| RD3-score03-3=65
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Ф. Кольшрайбер
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=16
| RD4-team01= Т. Беллуччи 
| RD4-score01-1=
| RD4-score01-2=
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= Ф. Кольшрайбер
| RD4-score02-1=w
| RD4-score02-2=/
| RD4-score02-3=o
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
 Александр Пейя /  Бруно Соарес''' обыграли  Роберта Линдстедта /  Даниэля Нестора со счётом 5-7, 7-6(7), [10-4].
 Пейя выигрывает 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соарес выигрывает 3-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Barcelona Open Banc Sabadell

 Мировой тур ATP 2013 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт    

 
 

Испания
Теннис
Апрель 2013 года
2013